«Delirium» (делирий в переводе с лат. — бред) — второй фильм украинского режиссёра и художника Игоря Подольчака. Фильм снят по мотивам повести «Індуктор» Дмитрия Белянского. Мировая премьера фильма состоялась 4 марта 2013 года в конкурсной программе «Неделя режиссёров» на международном кинофестивале «Фанташпорту — 2013», Порту, Португалия. На Багдадском Международном кинофестивале (2013) фильм был награждён «Первым Призом».

Синопсис 
Возможно, достаточно встретить похоронную процессию, чтобы выпасть из действительности и попасть в бред. Бред, где время, утратив своё линейное движение, петляет среди образов небытия — отражений Смерти в смертях бывших и будущих, ужасных и желанных… Гость — молодой психиатр — приглашенный пожить в семье в связи с подозреваемым сумасшествием Отца, одержимого болезненно-суицидальним влечением к веревкам, узлам и удушениям. Но вполне возможно, что все наоборот, и именно его, Гостя психическое здоровье требует медицинского вмешательства.

Актёры и персонажи 
Владимир Химяк (Гость / Психиатр), первая роль в кино.
Петр Рыбка (Отец / Профессор), первая роль в кино.
Леся Войневич (Мать) (род. 1947, Львов), актриса.
Ольга Бакус (Служанка) (род. 1969, Львов), актриса.
Ольга Горбач (Дочка), актриса.
Иван Костенко (Сын / Муж Дочери), первая роль в кино.
Василий Костенко (священник), первая роль в кино.

История производства 

Работа над сценарием началась весной 2008 года и была завершена накануне съемок в июле того же года. Режиссёрская разработка сценария и подготовительный период был финансово поддержан Фондом Хуберта Балса (Нидерланды). В поисках локаций для съемок творческая группа совершила длительную экспедицию по Прикарпатью и Закарпатью Украины. Первый этап съемок проходил с 1 августа по 15 сентября 2008 года в предместьях Львова — Брюховичах и Городке, второй этап проходил в Киеве в конце 2009 — начале 2010 года. В общем съемочный период продолжался 35 смен. Съемки производились на цифровую кинокамеру Red One. Почти весь фильм, кроме первой и последней сцены снят при помощи специальной оптики Tilt & Shift, которая дала возможность создать специфическое
изображение с неравномерным распределением резкости кадра и разнообразными геометрическими искажениями. В сцене, снятой в городецком костеле использовался кран «Гармошка» и гиростабилизированная панорамная головка «Flight Head» украинско-американской компании Фильмотехник.

Монтаж, цветокоррекция и тонирование производилось на оборудовании Macintosh и использовалось программное обеспечение Apple Final Cut Pro, Color Final Cut Studio, визуальные эффекты производились в Adobe After Effects. Фильм был полностью тонирован, звук со съемочной площадки не использовался. Озвучивание трех мужских персонажей — Отца, Гостя, Сына, осуществил киевский актёр Виталий Линецкий. Звукорежиссуру фильма осуществил известный украинский музыкант и телеведущий Мирослав Кувалдин. Окончательная редакция звука была сделана Игорем Подольчаком та Игорем Дюричем в 2011 году.

Музыка 
Музыку для фильма написал Александр Щетинский. Изначально режиссёр и композитор планировали использовать традиционный музыкальный жанр Dies irae (лат.: День гнева), который является частью католической мессы. Были написаны шесть законченных инструментальных части, названных соответственно разделам латинского текста мессы: Dies Irae, Quantus tremor, Mors stupebit, Ingemisco, Tuba mirum, Lacrimosa. Композитор ограничился средствами симфонического оркестра и не использовал ни текста ни вокала. Музыка не содержала прямой иллюстративности и, в частности, благодаря авангардным стилевым приёмам парадоксально соединялась с названиями, апеллируя к принципам сюрреализма, которые полностью отвечали эстетике фильма. Однако, в процессе работы авторы решили использовать только две музыкальные части — Mors stupebit в начале фильма (начальные титры) и Dies irae на конечных титрах. Во время разворачивания действия фильма музыка вообще не звучит. Единственное исключение — молитва-речитатив священника, где использован текст Dies irae (в озвучивании этого эпизода принимал участие сам композитор). Благодаря этому начальный и конечный музыкальные фрагменты приобрели дополнительное драматургическое значение: введение в «проблематику» фильма (эффект настраивания на соответствующую эстетическую «волну») и смысловое обобщение. В то же время, молитва Священника эту проблематику конкретизирует.

Интерпретации 

Как и в первом своем фильме «Менины», «Delirium» апеллирует к запутанным семейным сагам, которыми пестреют литературные произведения Витольда Гомбровича, Милорада Павича и Бруно Шульца. В отличие от саг Лукино Висконти («Гибель богов») или Ингмара Бергмана (« Фани и Александр»), Подольчак избегает нарратива — всё происходит вне пространственно-временного континуума с фокусом на психологических состояниях. Его персонажи условны, что подчеркивается архетипичными наименованиями: Отец, Мать, Дочь.

Развивая темы, заданные в «Менинах», Подольчак в «Delirium» несколько видоизменяет «семейную» структуру — вводит в герметический «генеалогический» кошмар «другого» персонажа — человека со стороны. Но этот «чужак» (главный герой — Психиатр, своеобразный наследник рассказчика из «Падение дома Ашеров» Эдгара По), проявляет себя совсем не как чужеродное тело. Его вторжение не вызывает никаких изменений в «семейном организме». Ноборот семья поглощает «чужого», превращая его в полноценного участника странной игры, выхода из которой нет.

С точки зрения кинематографических жанров, точнее поджанров, «Delirium» можно отнести к, так называемым, «историям про дома, откуда нет выхода» или «историям домов с привидениями». Из фильмов первой категории ближайшим является «Сингапурский слинг» и «До встречи в аду, моя дорогая» Никоса Николаидиса. Из фильмов второй категории можно, для сравнения, вспомнить «Призрак дома на холме» Роберта Уайза и «Другие» Алехандро Аменабара. Но в отличие от фильмов Уайза и Аменабара, в фильме Подольчака зритель сталкивается с понятием «ошибочного саспенса», когда режиссёр, вроде бы, создает атмосферу тревожного ожидания, но эти предчувствия чего-то ужасного разрушаются из-за неадекватной на них реакции персонажей. Саспенс в исполнении Подольчака самоуничтожается — нет точки зрения «извне», отсутствует координата «нормальности», соотносясь с которой зритель способен противопоставить себя экранной неизвестности — он сам становится этой неизвестностью. Таким образом Подольчак провоцирует у зрителя чувство острой клаустрофобии — из его дома-мира нет выхода. Зритель, как и персонажи, не знает существует ли ещё что-то за границами того места, где он находится в данный момент, а поскольку «данный момент» имеет способность закольцовываться, то бегство «отсюда» становится просто невозможным.

Релизы, фестивали, отзывы 

Впервые отрывки из фильма были представлены на 45-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в программе «Фильмы в производстве». Новые полнометражные фильмы из центральной и восточной Европы" в 2010 году.

По версии Афиша@Mail.Ru фильм Delirium стал пятым в рейтинге «Топ-10 украинских фильмов 2012 года».

Премьеры фильма:
 Мировая премьера — 4 марта 2013, конкурсная программа «Неделя режиссёров» на международном кинофестивале «Фанташпорту — 2013», Порту.
 Латиноамериканская премьера — 23 марта 2013 года, «Международная панорама» на Уругвайском международном кинофестивале в Монтевидео.
 Российская премьера — 13 июня 2013 года. Основной конкурс на Международном кинофестивале им. А. Тарковского

 Украинская премьера — 19 июля 2013 года. Номинация на Украинскую Нацилнальную Кинопремию. Одесский Международный кинофестиваль.

 Азиатская премьера — 7 октября 2013 года. Багдадский международный кинофестиваль.

См. также 
 Полуденные сети (1943, Майя Дерен)
 В прошлом году в Мариенбаде (1961, Ален Рене)
 Вампир (1932, Карл Теодор Дреер)

Литература 

 International Film Guide 2010: the definitive annual review of world cinema, edited by Haydn Smith. 46th Edition. London & New York: Wallflower Press, 2010, p. 298 ISBN 978-1-906660-38-3
 Nogueira, C. Fantasporto 2013 — dia 4, O Cinéfilo Invertebrado 05.03.2013, Просмотрено 27 марта, 2013
 "В Португалии состоится мировая премьера украинского фильма «Delirium», 20хвилин, 20 февраля, 2013. Просмотрено 27 марта, 2013
 «Игорь Подольчак: „Я хотел сделать фильм-бред“», okino.ua Просмотрено 27 марта, 2013
 Белянский, Д. Игорь Подольчак и фильм «DELIRIUM» / Ihor Podolchak and «Delirium» movie на YouTube
 Белянский, Д. Игорь Подольчак. Зеркало для Я, Art Ukraine, 5(24) вересень-жовтень. Просмотрено 27 марта, 2013
 Институт Горшенина. Мировая премьера украинского фильма DELIRIUM. LB.ua, 27 лютого 2013. Просмотрено 27 марта, 2013
 Ніколенко, O. «Delirium», top10.ua Просмотрено 27 марта, 2013
 Олтаржевська, Л. У мене зараз інші пензлики. Україна молода, № 030 за 26.02.2013. Просмотрено 27 марта, 2013
 Пидгора-Гвяздовский, Я. Художник и режиссер Игорь Подольчак: «Свой новый фильм снимаю только за собственные деньги» «Зеркало недели», № 37 (765) 3 — 9 октября 2009. 
 Підгора-Ґвяздовський, Я. Фільтр для марень, Український тиждень, 1 жовтня, 2010. Просмотрено 27 марта, 2013
 Підгора-Ґвяздовський, Я. Таблетка деліріуму. Що, 1-2, январь-февраль, 2012, стор. 22-31. Просмотрено 27 марта, 2013
 Филатов, А. "Своим фильмом "Delirium" хочу раздразнить зрителя" - режиссер Игорь Подольчак. Gazeta.ua, 22.02.2013.

Примечания

Ссылки 

 Delirium на сайте Internet Movie Database
 Самые популярные фильмы "Neo Noir" 2013 года на сайте Internet Movie Database
 Самые популярные украиноязычные фильмы на сайте Internet Movie Database
 Delirium на сайте Facebook

Параллельное кино
Фильмы-драмы Украины
Фильмы Игоря Подольчака
Фильмы Украины 2012 года
Фильмы Чехии 2012 года